Christian Rolando Lara Anangonó (1980-), footballeur équatorien ;
 .

Patronyme hispanique